Matthias von Oppen ist der Name folgender Personen:

* Matthias von Oppen (Dekan) (1565–1621), deutscher Ökonom und Kirchenpolitiker
 Matthias von Oppen (Jurist) (1873–1924), deutscher Verwaltungsjurist